Granny Smith – cultivar di mela
 Granny Smith Gold Mine – miniera d'oro dell'Australia
 Granny Smith – personaggio della serie animata My Little Pony - L'amicizia è magica